San Javier (Misiones), een plaats in de Argentijnse provincie Misiones
San Javier (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
San Javier (departement van Córdoba), een departement van de Argentijnse provincie Córdoba
San Javier (departement van Misiones), een departement van de Argentijnse provincie Misiones
San Javier (departement van Santa Fe), een departement van de Argentijnse provincie Santa Fe
San Javier de Loncomilla, een gemeente in de Chileense provincie Linares
San Javier (Murcia), een gemeente in de Spaanse provincie Murcia
San Javier (gemeente in Bolivia), een gemeente in Bolivia
San Javier (Beni), een plaats in de Boliviaanse gemeente, departement Beni
San Javier (Santa Cruz), een plaats in de Boliviaanse provincie Ñuflo de Chávez, departement Santa Cruz